Хусто () — испанская фамилия. Известные носители:

 Хусто, Агустин Педро (1876—1943) — аргентинский политик и военный, президент Аргентины.
 Моро де Хусто, Алисия (1885—1986) — аргентинский врач и политик.
 Хусто, Вирхиния (род. 1963) — аргентинская шахматистка, международный мастер среди женщин (1982).
 Хусто, Либорио (1902—2003) — аргентинский писатель и политический деятель-коммунист.